Cappella di San Biagio, ad Altamura
Cappella di San Biagio, ad Avigliano
Cappella di San Biagio, a Cefalù
Cappella di San Biagio, a Mottola
Cappella di San Biagio a Lattaia, a Roccastrada
Cappella di San Biagio, a Verona